Palchetto – italianizzazione di parquet, ovvero pavimentazione di legno massiccio
 Palchetto – elemento architettonico presente in alcuni teatri

Pagine correlate 

 Palchetto della Musica